Piąte zawody a zarazem ostatnie przed ZIO 2018 w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w słoweńskiej miejscowości Ljubno. Zawody zostały rozegrane w dniach 27–28 stycznia 2018 roku i były to dwa konkursy indywidualne.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu wygrała Niemka Katharina Althaus. Drugie miejsce gorsza o niecałe dwa punkty zajęła Japonka Sara Takanashi. Trzecie miejsce zajęła powracająca do rywalizacji reprezentantka Austrii Daniela Iraschko-Stolz. Liderka klasyfikacji generalnej Maren Lundby zajęła miejsce w drugiej dziesiątce, a konkretniej sklasyfikowana została na miejscu trzynastym. Kwalifikacje rozegrano z dziesiątej, jedenastej i dwunastej belki startowej. Na starcie nie pojawiła się Rumunka Daniela Haralambie. Udział wzięło czterdzieści dziewięć zawodniczek.

Sobotni konkurs indywidualny wygrała szósty raz z rzędu Norweżka Maren Lundby, której odległości w konkursie to kolejno 88,5 i 91,5 metra. Drugie miejsce zajęła nieobecna w Zaō Katharina Althaus. Straciła ona prawie piętnaście punktów do zwycięstwa. Trzecie miejsce na podium wywalczyła Japonka Sara Takanashi z przewagą ledwie sześciu dziesiątych punktu nad czwartą Danielą Iraschko-Stolz. Najlepszą wśród gospodarzy była sklasyfikowana na miejscu szóstym Ema Klinec. Zawody rozegrano z czternastej i piętnastej belki.

Kwalifikacje do drugich zawodów ponownie wygrywa Katharina Althaus. Niemka o ponad osiem punktów wyprzedziła będącą na drugim miejscu Sarę Takanashi. Trzecie miejsce zajęła Maren Lundby. Do kwalifikacji ponownie nie przystąpiła Daniela Haralambie. Kwalifikacje przeprowadzono z szesnastej i piętnastej belki.

Drugi konkurs indywidualny wygrała Daniela Iraschko-Stolz. Przerwała tym samym passę sześciu zwycięstw z rzędu Maren Lundby, która ostatecznie sklasyfikowana była na miejscu drugim. Skład podium uzupełniła zwyciężczyni kwalifikacji Katharina Althaus. Ponownie najlepszą reprezentantką gospodarzy była Ema Klinec, tym razem uplasowana na miejscu dziewiątym. Konkurs został przeprowadzony kolejno z szesnastej i siedemnastej belki startowej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Ljubnie był Marko Mlakar oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Wyniki

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego

Pierwszy konkurs indywidualny

Kwalifikacje do drugiego konkursu indywidualnego

Drugi konkurs indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ljubnie
2018 w Słowenii